15-й чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди женщин прошёл 11-12 мая 1985 года в Хельсинки (Финляндия). В нём приняли участие 62 гимнастки из 22 стран.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Полные результаты в индивидуальном многоборье
 Полные результаты в отдельных упражнениях

1985
Спорт в Финляндии в 1985 году
Международные спортивные соревнования в Хельсинки
Май 1985 года
Чемпионаты Европы в 1985 году